Deskriptor steht für:

 Deskriptor, ein Schlagwort in Dokumentationssystemen
 Deskriptor (Chemie), ein Bestandteil systematischer Namen chemischer Substanzen
 Deskriptor (Digitales Fernsehen), ein Datensatz innerhalb einer digitalen TV-Übertragung
 Deskriptor (Prozessor), ein Adressierungsparameter bei Intel-Prozessoren
 ein Identifikator für Systemressourcen, siehe Handle

Siehe auch:
 Topologischer Deskriptor